Ферна́ндо Коло́мо Го́мес (; род. , ) — испанский кинопродюсер, сценарист и режиссёр. Сыграл несколько эпизодических ролей в собственных фильмах и фильмах других режиссёров.

В 16 лет снял свой первый короткометражный фильм, самостоятельно написав сценарий. Учился в Высшей архитектурной школе, позднее перевёлся в Официальную школу кино.

Фильмография 
 Mañana llega el presidente (1973)
 En un país imaginario (1974)
 Pomporrutas imperiales (1976)
 Usted va a ser mamá (1976)
 Бумажные тигры / Tigres de papel (1977)
 Что делает такая девушка, как ты, в таком месте, как это? / ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste? (1978)
 Эротические сказки / Cuentos eróticos (1979)
 Чёрная рука / La mano negra (1980)
 Я нахожусь в кризисе / Estoy en crisis (1982)
 Линия неба / La línea del cielo (1983)
 Рыцарь дракона (Звёздный рыцарь) / El caballero del dragón (1985)
 Радостная жизнь / La vida alegre (1987)
 Мисс Карибы / Miss Caribe (1988)
 Спуститься за покупками / Bajarse al moro (1989)
 Chicas de hoy en día (1991)
 Розовая роза / Rosa Rosae (1993)
 Смешно, но не очень / Alegre, ma non troppo (1994)
 Эффект бабочки / El efecto mariposa (1995)
 ¿Recuerdas la primera vez que hiciste… eso? (1996)
 Варварские годы / Los años bárbaros (1998)
 Гаванский квартет / Cuarteto de La Habana (1999)
 Dime que me quieres (2001)
 Южнее Гранады / Al sur de Granada (2003)
 Есть повод! / ¡Hay motivo! (2003)
 El Próximo Oriente (2006)
 Rivales (2008)
 Банда Пикассо / Banda Picasso (2013)

Примечания

Ссылки 
 

Кинорежиссёры Испании
Сценаристы Испании
Кинопродюсеры Испании